André Béraud peut désigner :
 André Béraud (1922-2004) est un joueur de rugby à XIII français.
 André Béraud est un producteur de télévision canadien.